Ві́льям «Білл» Пе́кстон (; 17 травня 1955, Форт-Ворт, Техас, США — 25 лютого 2017) — американський актор та кінорежисер. Отримав популярність після зіграних ролей у фільмах Чужі (1986), Правдива брехня (1994), Аполлон-13 (1995), Смерч (1996) та Титанік (1997). Також відомий за телесеріалом Велике кохання (2006—2011).

Фільмографія

Режисер 
 2011 — Тату / Tattoo
 2005 — Найбільша гра на світі / The Greatest Game Ever Played
 2001 — Порок / Frailty
 1980 — Суботнього вечора у прямому ефірі (Риб'ячі голови) / Saturday Night Live (Fish Heads)

Продюсер 
 2013 — Parkland
 2007 — Гарне життя / The Good Life
 1997 — Traveller
 1988 — Досягати / Reach
 1980 — Риб'ячі голови / Fish Heads

Сценарист 
 2011 — Тату / Tattoo
 1980 — Риб'ячі голови / Fish Heads

Примітки

Посилання 

 
 
 

Кіноактори США
Кінорежисери США
Лауреати премії «Сатурн»
Померли від інсульту